Cette page présente les résultats détaillés du groupe A du championnat d'Europe de football 2012.

Le groupe A comprend les sélections de la Pologne, coorganisateur, de la Grèce, de la Russie et de Tchéquie. Toutes les rencontres sont disputées en Pologne: à Varsovie et à Wrocław.

Classement 

|}

journée

Pologne - Grèce

Russie - Tchéquie

journée

Grèce - Tchéquie

Pologne - Russie

journée

Tchéquie - Pologne

Grèce - Russie

Meilleurs buteurs 
3 buts
  Alan Dzagoïev
2 buts
  Petr Jiráček

  Václav Pilař 
1 but
  Robert Lewandowski
  Jakub Błaszczykowski
  Dimítris Salpingídis
  Theofánis Ghékas
  Yórgos Karagoúnis
  Roman Chirokov
  Roman Pavlioutchenko

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Site de l'UEFA consacré à l'Euro 2012

Championnat d'Europe de football 2012
Football en 2012